La Supercoppa d'Ucraina 2016 (ufficialmente ) è stata la tredicesima edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 16 luglio allo stadio Čornomorec' di Odessa tra la , campione d'Ucraina, e lo , vincitore della coppa nazionale.

A vincere il trofeo è stata la , che ha sconfitto ai calci di rigore lo  dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1.

Tabellino

Formazioni

Note

Voci correlate 
 Prem"jer-liha
 Kubok Ukraïny

Calcio nel 2016
2016
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv
Competizioni sportive a Odessa